De Vildersgats is een straatje in de binnenstad van de Nederlandse plaats Venlo.

Locatie 
In de vestingtijd was de Vildersgats een steeg die in noordoostelijke richting van de Parade naar de Picardie voerde. Tegenwoordig is de Vildersgats een doodlopend zijstraatje van de Nassaustraat.

Geschiedenis 
In de naam ligt de betekenis verborgen. Dit was vanaf de middeleeuwen de gats (Nederlands: steeg) waar de lokale vilder zijn woning had. De gats grensde aan de stadsmuur en de ingang van de Fiolentoren was in de gats. Van de Fiolentoren heeft zeker tot het einde van de 19e eeuw een restant bestaan, getuige een foto uit 1897. Rond 1854 was in de toren nog een stijfselfabriek gevestigd.

Tussen 1839 en 1850 was in dit straatje eveneens de marechaussee gevestigd. Aan de ringmuur bevonden zich stallen voor de paarden van de marechaussee.

In de tweede helft van de 20e eeuw was aan de Parade, niet ver van waar voorheen de Vildersgats uitkwam op deze straat, een café gevestigd met de naam In de Vildersgats. Bij de ingang lag het sigarenwinkeltje van oud-voetballer Jan Klaassens. Momenteel is in dit winkeltje het Jan Klaassens Museum gevestigd. Het café heet tegenwoordig Vader Klaassens.

Externe link 
 LEM Historische encyclopedie Venlo

Straat in Venlo binnenstad